GAE steht für:

 Flughafen Gabes (IATA-Code), Flughafen von Gabès, Tunesien
 Gesamtanlageneffektivität, ein Maß für die Wertschöpfung einer Anlage
 Granulomatöse Amöben-Enzephalitis, eine durch Balamuthia mandrillaris verursachte Infektionskrankheit
 Go Ahead Eagles Deventer, niederländisches Fußballunternehmen
 Google App Engine, eine Plattform zur Entwicklung und zum Hosting von Web-Anwendungen
 Grand Aire Express (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Groupe aérien européen, multinationale europäische Kooperation von Luftstreitkräften, siehe European Air Group

Gae steht für:
 andere Bezeichnung für Andoa, ausgestorbene Zaparo-Sprache in Peru

gae steht für:
 Warekena (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache in Brasilien und Venezuela

Abkürzung